

Nome biblico 
 Zadok – sacerdote ebreo, discendente da Eleazaro, figlio di Aronne; fu il primo sommo sacerdote del Tempio di Salomone
 Zadok – padre di Jerusha, che era la madre del re Ioatam
 Zadok – figlio di Azor, compare nella Genealogia di Gesù
 Zadok – uno dei fondatori della setta degli zeloti

Nomi di altre persone 
 Rabbi Zadok – tanna del I secolo d.C.
 Haim Yosef Zadok (1913-2002) – giurista e uomo politico israeliano 
 Rachel Zadok – scrittore sudafricano che vive a Londra

Altro 
 Zadok the Priest – uno dei quattro inni composti da Georg Friedrich Händel in onore di Giorgio II di Gran Bretagna nel 1727 per la sua incoronazione
 Zadok – produttore di sintetizzatori musicali (Zadok Audio & Media Products)